Ріо-де-Жанейро — місто в Бразилії.
 Ріо-де-Жанейро — мікрорегіон в Бразилії.
 Ріо-де-Жанейро — штат в Бразилії.